ЭР:
 ЭР — Эстонская Республика
 ЭР — Эстонское радио
 ЭР (Э реконструированный) — серия паровозов.
 ЭР (электропоезд рижский) — серия электропоездов:
 ЭР1 — постоянного тока с выходами на высокие платформы
 ЭР2 — постоянного тока с комбинированными выходами
 ЭР2Р — постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением
 ЭР2Т — постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением
 ЭР6 — постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением и с выходами на высокие платформы
 ЭР7 — переменного тока с игнитроннымии выпрямительными установками
 ЭР8 — переменного тока с ТЭД переменного тока (неосуществлённый проект).
 ЭР9 — переменного тока с полупроводниковыми выпрямительными установками
 ЭР10 — постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением, выходами на высокие платформы и с длиной кузова 22,4 м
 ЭР12 — постоянного тока с импульсным пуском
 ЭР22 — постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением и с длиной кузова 22,4 м
 ЭР — электронная регистратура
 ЭР или рет. экв. — эквивалент ретинола, ретинол эквивалент
 ЭР — экспериментальная работа
 ЭР — электромагнитный расходомер
 ЭР — журнал «Энергорынок»
 ЭР — электронный регламент
 ЭР — электронная разведка
 ЭР — «Электронная Россия»
 ЭР — эндоплазматический ретикулум
 ЭР — эллипс рассеивания
 Эр — эритроциты
 ЭР — «Экспресс-реклама»
 ЭР — экскаватор Рикмана
 ЭР — экскаватор роторный
 ЭР — экономический район
 ЭР — электропоезд рижский
 ЭР — экологическое равновесие

См. также 
 Эр